Вирус.Жара  (стилизованный как ВИРУС.ЖАРА) — третий сольный мини-альбом российского хип-хоп исполнителя Никиты Музыченко, более известного под сценическим псевдонимом OFFMi, вышедший 26 апреля 2019 года на лейбле Warner Music Russia. Над музыкальным релизом также работали хип-хоп исполнители PLOHOYPAREN и i61, а также продюсеры Solsa, DrevonBeats, Ari Bandz и YMP Cash

История релиза 
1 апреля 2019 года OFFMi дал интервью изданию «Esquire», где сказал название готовящегося релиза — Вирус.Жара, сообщил о полной готовности к выпуску, за исключением мастеринга, а также назвал примерный ориентир релиза — с конца апреля по начало мая текущего года. Мини-альбом полностью спродюсирован иностранными продюсерами.

Релиз и продвижение 
26 апреля 2019 года состоялся релиз третьего сольного мини-альбома Никиты под названием Вирус.Жара, состоящего из восьми композиций, с гостевым участием PLOHOYPAREN и i61. Над музыкой работали иностранные продюсеры Solsa, DrevonBeats, Ari Bandz и YMP Cash

Участники записи 
Текст / вокал:
 OFFMi — треки 1—8
 PLOHOYPAREN — трек 3
 i61 — трек 8
Музыка:
 Solsa — треки 1, 6—8
 DrevonBeats — трек 2
 Ari Bandz — треки 3, 5
 YMP Cash — трек 4
Сведение:
 _Lesny — треки 1—4, 6, 8
 Aeroflow — треки 5, 7
Мастеринг:
 Ginger Beat
Студия звукозаписи:
 MosPlay
Дизайн обложки:
 Nadada 1 /2

Список композиций 
В графе «Авторы» указаны псевдонимы продюсеров, так как их настоящие имена неизвестны.

Примечания 

Хип-хоп-альбомы России
Альбомы лейбла Warner Music Russia
Хип-хоп-альбомы
Альбомы OFFMi